Ли́за Бла́унт (Блант;  /blʌnt/; , Фейетвилл — , Литл-Рок) — американская актриса и продюсер. Лауреат премии «Оскар» (2002) за «Лучший художественный короткометражный фильм» (фильм «Бухгалтер»).

Биография 
Дебютировала как актриса в доснятых в 1979 году сценах фильма «Песня Сэма» (1969). Заметным стало участие актрисы в картине «Офицер и джентльмен» (1982), в которой она создала образ циничной подруги главной героини.

Лиза дважды была замужем, за Кристофером Тафти и за  (ныне он её вдовец).

В последние годы жизни Лиза Блаунт была менее активна в своей карьере из-за серьёзных проблем со здоровьем, она скончалась 25 октября 2010 года от сердечно-сосудистого заболевания. Ей было 53 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Государственного университета Валдосты
Дети-актёры США
Лауреаты премии «Оскар»
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Киноактрисы США